Explosion steht für:
 Explosion, eine rasche Freisetzung von großen Energiemengen auf kleinem Raum
 Explosion (Film), ein amerikanisch-kanadisches Kriegsdrama aus dem Jahr 1969
 Explosion. Roman der Ethnologie, ein Roman von Hubert Fichte aus dem Jahr 1993
 Explosion (Stochastik), Eigenschaft eines stochastischen Prozesses
 The Explosion, eine US-amerikanische Punkrockband

Siehe auch:

 Polizeiruf 110: Explosion
 Explosionszeichnung, eine Darstellung, welche ein komplexes Objekt in seine Einzelteile zerlegt zeigt
 Explosions-Polka